De Kalb puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
De Kalb (Illinois)
De Kalb (Misisipi)
De Kalb (Misuri)
De Kalb (Texas)